Adams Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adams Brook (Little River), Fluss im New London County in Connecticut
 Adams Brook (Housatonic River), Fluss im Litchfield County in Connecticut
 Adams Brook (Lovers Brook), Fluss im York County in Maine
 Adams Brook (Barker Stream), Fluss im Franklin County in Maine
 Adams Brook (Fort River), Fluss in Massachusetts
 Adams Brook (Ayers Brook), Fluss im Orange County in Vermont
 Adams Brook (Rock River), Fluss im Windham County in Vermont
 Adams Brook (Marlboro Branch), Fluss im Windham County in Vermont